La désignation de Bayer Iota Librae (ι Lib / ι Librae) est partagée par deux étoiles ou système d'étoiles de la constellation de la Balance :

 ι Librae (24 Librae), parfois simplement connue comme ι Librae ;
 ι Librae (25 Librae).

Constellation de la Balance
Homonymie stellaire
Librae, Iota